41P kan syfta på:

 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-09M - en rysk Progress farkost.